Amerikai Egyesült Államok
Perryville (Alaszka)
Perryville (Arkansas)
Perryville (Indiana)
Perryville (Kentucky)
Perryville (Maryland)
Perryville (Missouri)
Perryville (New Jersey)
Perryville (New York)
Perryville (Tennessee)